Gisukiro kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gisukiro (vattendrag), Karuzi, 
 Gisukiro (periodiskt vattendrag), Ngozi, 

Robotskapade Burundiförgreningar